NCR steht als Abkürzung für:

 Flughafen San Carlos (San Carlos Airport), der lokale Flughafen der nicaraguanischen Stadt San Carlos in Nicaragua nach dem IATA-Code
 National Capital Region, Staatshoheitliches Gebiet einer Hauptstadt
 National Cash Register, das US-amerikanische Unternehmen NCR Corporation
 National Catholic Reporter, eine US-amerikanische römisch-katholische Zeitschrift
 Natürliche cytotoxische Rezeptoren, Rezeptorproteine, die in der Zellmembran von natürlichen Killerzellen in allen höheren Säugetieren lokalisiert sind
 North Central Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 Numeric character reference bei Entitäten in Auszeichnungssprachen

nCr steht für:

 from n choose r, englische Abkürzung insb. auf Tasten von Taschenrechnern für die Berechnung des Binomialkoeffizienten

NCR